Balaciu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Balaciu (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Balaciu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea